Международный автодром Будды () — гоночная трасса, расположенная в Большой Нойде, штат Уттар-Прадеш, Индия, на которой проходил Гран-при Индии Формулы-1 с  года по .

Строительство 
Строительство автодрома, расположенного в 40 километрах от Дели, велось по плану, разработанному немецким архитектором Германом Тильке.

В конце февраля 2011 появилась информация, что конфигурация трассы будет скорректирована: чтобы обеспечить больше возможностей для обгонов строители изменят некоторые повороты.

Название 
Первоначально в ходе строительства трасса носила название Автодром Джайпи Групп, в честь компании Jaypee Group — организатора Гран-при Индии. В начале апреля 2011 года появилась информация о переименовании автодрома в Международный автодром Будды. Новое название, по словам организаторов, происходит от места, где находится трасса — Гаутамбудхнагар (англ. Gautam Budh Nagar). Трасса получила свой логотип — изображение сердца в цветах индийского флага.

Победители Гран-при Индии на трассе

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт трассы
 Индийская трасса строится с учётом пожеланий команд

Будда
Будда
Будда